Park Mi-young (* 17. November 1981 in Daegu) ist eine südkoreanische Tischtennisspielerin. Sie nahm 2012 zum zweiten Mal an Olympischen Spielen teil.

Werdegang 
Die meisten Erfolge erzielte Park Mi-young in Doppelwettbewerben mit ihrer Landsfrau Kim Kyung-ah. Mit ihr erreichte sie bei den Weltmeisterschaften 2007, 2008 und 2011 jeweils das Halbfinale. Bei den Pro Tour Grand Finals wurden sie 2007 und 2008 Zweiter, 2010 gelang sogar der Sieg. 2009 scheiterten sie bei der Asienmeisterschaft erst im Endspiel. Auch der südkoreanischen Mannschaft verhalf sie zu guten Platzierungen, etwa Platz fünf bei der WM 2006 und 2010 sowie Bronze bei der WM 2012.

2008 nahm sie erstmals an den Olympischen Spielen teil. Im Einzel siegte sie gegen Kim Jong (Nordkorea) und verlor danach gegen Wang Nan (China). Mit der südkoreanischen Mannschaft holte sie Bronze, für den Doppelwettbewerb war sie nicht qualifiziert. Vier Jahre später war sie erneut bei den Olympischen Spielen im Einzel vertreten. Wieder überstand sie die erste Runde gegen die Ungarin Georgina Póta, um dann gegen Li Xiaoxia (China) auszuscheiden.

Aktivitäten in Deutschland 
2008 wurde Park Mi-young vom Bundesligaverein FSV Kroppach als Ersatzspielerin verpflichtet, kam dort jedoch nie zum Einsatz.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 
  (abgerufen am 20. August 2012)
  (abgerufen am 20. August 2012)
  (abgerufen am 20. August 2012)

Tischtennisspieler (Südkorea)
Tischtennisspieler (FSV Kroppach)
Olympiateilnehmer (Südkorea)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer an den Asienspielen (Südkorea)
Südkoreaner
Geboren 1981
Frau